Арааль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Морон-и-Марчена. Занимает площадь 201,9 км². Население 19 335 человек (на 2010 год). Расстояние 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento
 Arahal en Red
 Web independiente de noticias de Arahal
 Arahal
 Información de Arahal
 Web oficial del club balonmano Arahal
 Estadísticas de la Junta de Andalucía sobre Arahal
 Callejero de Arahal

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи